Raaketjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Raaketjärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Raaketjärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun,  (7,58 ha)

Se även
Raakejärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn